D84 peut faire référence à :
 Autres déficits immunitaires, d'après la classification internationale des maladies ;
 , un croiseur lourd de la Royal Australian Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres